

Bibbia
Elon – uno dei giudici biblici

Geografia
Stati Uniti d'America
Elon – comune della contea di Alamance (Carolina del Nord)
Elon – centro abitato della contea di Allamakee (Iowa)

Onomastica
Elon – nome proprio di persona maschile